L'Enjeu peut désigner :

Télévision 

 L'Enjeu, magazine d'information économique de la télévision française (TF1) créé en 1978.

Cinéma 

 L'Enjeu (), film américain de Frank Capra sorti en 1948 ;
 L'Enjeu (), film américain de Barbet Schroeder sorti en 1998.

Voir aussi 

 Enjeu, valeur matérielle ou morale que l'on risque dans une activité économique, une compétition ou un jeu.